Gregorio Marañón y Bertrán de Lis,  marqués de Marañón, (Madrid, 1942) es un jurista, empresario y académico. Preside Logista, Universal Music Spain y Air City Madrid Sur. También es presidente del Teatro Real y de la Fundación Ortega-Marañon. 

Es miembro de los Consejos de Administración de Patrimonio Nacional.  y de El Español. Es presidente de honor y fundador de la Real Fundación de Toledo. Es patrono de la Biblioteca Nacional, del Museo del Ejército y del Archivo Histórico de la Nobleza y patrono de honor de la Fundación Norman Foster. Es miembro del Consejo Consultivo del Real Alcázar de Sevilla. 

Es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, académico honorario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y académico correspondiente de la Academia de Bellas Artes de San Telmo. También es académico de número de la Académie Européenne des Sciences, Arts & Lettres, y académico fundador de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha. Además es maestrante de la Real Maestranza de Caballería de Ronda.

Antecedentes familiares 

Su abuelo fue el médico, historiador y humanista liberal Gregorio Marañón Posadillo. Su padre, Gregorio Marañón Moya, fue abogado, embajador y político. Su madre, Patricia Bertrán de Lis y Pidal, era descendiente de una estirpe de banqueros liberales del  que entroncó con la familia real española y también sobrina carnal de Santa Maravillas de Jesús. Su hermano, Álvaro, es VII conde de Retamoso.

Estudios y familia 
Formado en el colegio Santa María de los Rosales, se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Amplió sus estudios en los Estados Unidos y cursó posteriormente el Programa de Alta Dirección de la IESE. En su etapa universitaria, dirigió la revista Libra, en cuyo consejo de redacción figuraban el periodista Juan Luis Cebrián y los futuros ministros José María Maravall, José Pedro Pérez-Llorca, Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona y Luis Gámir.

Actividad política y profesional 
Formó parte de la ejecutiva de la Unión de Jóvenes Demócrata-Cristianos y militó en la Izquierda Democrática. Durante la transición perteneció al grupo Tácito y contribuyó a la constitución de la Unión de Centro Democrático (UCD). En su casa se acordó la incorporación de los sectores democratacristianos y socialdemócratas al partido liderado por Adolfo Suárez. Por razones profesionales, ha rechazado en varias ocasiones concurrir por este partido en las listas en las listas electorales, así como un relevante cargo público.

El 1967 fundó, junto a Óscar Alzaga, uno de los primeros despachos colectivos de abogados españoles que más tarde se transformó en Iberforo. Fue director general del Banco Urquijo desde 1975 hasta su absorción por el Banco Hispano Americano en el año 1983, cuando fue nombrado presidente de BANIF. Vinculado al Grupo PRISA desde sus orígenes, fue miembro de su consejo de administración y de su comisión ejecutiva y patrono de la Fundación Santillana hasta 2017. Ha sido también consejero de Argentaria y del banco BBVA. Fue presidente de Roche Farma, consejero de Viscofan (1999-2014), Cementos Asland (1982-2007), Zúrich Seguros y Altadis (2004-2014); presidente del consejo asesor de Spencer & Stuart y miembro del consejo asesor de Vodafone (2008-2014).

En su etapa en el Banco Urquijo, impulsó la Sociedad de Estudios y Publicaciones, contribuyendo a la constitución de la Fundación Ortega y Gasset, fue presidente de la Asociación de Amigos del Museo Español de Arte Contemporáneo, miembro de la Junta Directiva del Círculo de Bellas Artes e impulsó la creación de la Fundación Teatro de la Abadía siendo su presidente. También ha sido presidente de la Real Fábrica de Tapices. 

Participó, en 1995, en el primer Patronato y en la Comisión Ejecutiva de la Fundación del Teatro Real de Madrid. Dimitió en 1996, reincorporándose en 2004. En 2007, tras proponer una importante modificación de sus estatutos, fue nombrado por unanimidad primer presidente independiente del Patronato del Teatro Real, y presidente de su Comisión Ejecutiva, siendo reelegido en enero de 2012, 2018 y 2021.

Obras 
 Memorias de luz y niebla (Galaxia Gutenberg, 2020)
Memorias del Cigarral (Taurus, 2015)

Reconocimientos 

 Gran Cruz de Alfonso X el Sabio (2002)
 Hijo Adoptivo de Toledo (2008)

 Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2015)
 Comendador de la Orden de la Stella de la República Italiana (2014)
 Comendador de la Legión de Honor Francesa (2016) 
 Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid (2019)
 Medalla de Oro de Castilla-La Mancha (2016)
 Doctor Honoris Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha (2019) 
 Premio de periodismo Mariano de Cavia por su artículo "La desmemoria que no cesa" (2018)
Medalla de Oro de la ciudad de Madrid (2021)
 Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica (2022)

Genealogía

Enlaces externos 
https://gregoriomaranon.es/

Referencias 

Grandes cruces de la Orden de Alfonso X el Sabio
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes
Marqueses
Nobles de España
PRISA
Miembros del Consejo de Administración del BBVA
Nacidos en Madrid
Hijos adoptivos de Toledo
Caballeros grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica